

Informatique 
 LEGO (logiciel) est un assistant de preuve.

Jeu 
 Le Lego est un jeu constitué de briques élémentaires à assembler.
 The Lego Group est une société danoise fabriquant des jeux produisant notamment la gamme Lego.

Toponyme 
 Lego ou Leego, est une ville de Somalie dans la région de Bay.

Prénom 
 Lego Lee (1986-), acteur et chanteur taïwanais.

Voir aussi 
 LEGOS : Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales.
 En latin, 'lego' signifie 'je lis'